

Топонім 

 Гацько — місто на південному сході Боснії і Герцеговини.
 Гацько — боснійська громада, розташована в регіоні Требинє Республіки Сербської.

Прізвище